An der Qualifikation zur U-21-Fußball-Europameisterschaft 2023 beteiligen sich 53 Mitgliedsverbände der UEFA, die um 14 verbleibende Plätze für die Endrunde kämpfen. Die Mannschaften von Rumänien und Georgien sind als Veranstalter der Endrunde bereits qualifiziert.

Modus 
Die 53 Nationalmannschaften wurden in acht Gruppen zu jeweils sechs Mannschaften und eine weitere Gruppe mit fünf Mannschaften gelost. Die Nationalteams tragen ihre Begegnungen seit dem 25. März 2021 mit Hin- und Rückspielen aus.

Die neun Gruppensieger und der Zweitplatzierte mit der besten Bilanz (ohne Berücksichtigung der Ergebnisse gegen sechstplatzierte Teams) qualifizieren sich direkt, während die acht übrigen Gruppenzweiten in Play-offs vier weitere Teilnehmer ausspielen.

Qualifikationsgruppen

Gruppe A 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe B 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe C 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe D 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe E 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe F 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe G 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe H 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe I 
Tabelle

Spielergebnisse

Tabelle der Gruppenzweiten 
Der beste Gruppenzweite qualifiziert sich direkt für die EM-Endrunde. Die anderen acht Gruppenzweiten werden in Play-offs im September 2022 um die übrigen vier Plätze spielen. Die Ergebnisse gegen den jeweiligen Sechstplatzierten finden in der Tabelle keine Berücksichtigung.

Play-offs 
Die Auslosung der Play-offs fand am 21. Juni 2022 in Nyon statt. Die Spiele fanden am 19. bzw. 27. September 2022 statt.

|}

Weblinks 
 Spielplan der EM-Qualifikation auf de.uefa.com (englisch)

Einzelnachweise 

Qualifikation 2023
Fußballveranstaltung 2022
Fußballveranstaltung 2021